Scharpf steht für:

das Unternehmen Scharpf, einen ehemaligen Hersteller von Waschmaschinen und Wäscheschleudern

Scharpf ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Scharpf (* 1971), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz W. Scharpf (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler und Politologe
 Gundi Scharpf (1941–2022), deutsche Tierpflegerin
 Hans-Christof Scharpf (* 1938) deutscher Agrarwissenschaftler 
 Matthäus Scharpf (* um 1680; † um 1742), Baumeister des Süddeutschen Barocks
 Rudolf Scharpf (1919–2014), deutscher Maler, Graphiker und Holzschneider
 Valentin Scharpf (* 1988), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Scharpff
 Scharf
 Scharff